Het Europees kampioenschap curling voor mannen 2018 werd van 16 tot en met 24 november 2018 gehouden in Tallinn, Estland. Zweden was titelverdediger maar verloor de finale. Schotland werd Europees kampioen door met 9-5 te winnen, en won zo een dertiende Europese titel.

De C-divisie was al in Kopenhagen, Denemarken afgewerkt van 11 tot 18 april 2018.

A-divisie

Groepsfase

Challenges 
Nederland en Finland plaatsen zich voor het mondiaal WK-kwalificatietoernooi in maart 2019 in Nieuw-Zeeland. Daarin zouden Nederland en Zuid-Korea zich plaatsen voor het wereldkampioenschap curling 2019.

Play-offs

B-divisie

Groepsfase

Groep A

Groep B

Play-downs

Play-offs

C-divisie

Groepsfase

Play-offs

Eindstand

Externe links
 Resultaten EK 2018

2018
Curling in 2018
Sportevenement in Tallinn
Curling